

Grenadier 

 Grenadier : plante à fleur produisant des fruits comestibles appelés grenades, dont les deux espèces sont Punica granatum ou grenadier commun, et Punica protopunica ou grenadier de Socotra.
 Grenadier : variété de pomme.
 Grenadier : soldat se distinguant par l'utilisation de la grenade. De nos jours, c'est un soldat ou un soldat de  classe.
 Grenadier : poisson des grands fonds marins de la famille des Macrouridae.
 Grenadier : type de réparation faite par un horloger.
 Ineos Grenadier : véhicule tout-terrain produit par le constructeur automobile anglais Ineos

Œuvres 
 Le Grenadier, statue de Georges Diebolt située à Dijon.
 Grenadier : manga et anime.

Patronyme 
 Larry Grenadier (né en 1966), contrebassiste américain de jazz.

Voir aussi 

 
 
 Grenadière brodeuse au fil d'or.